Martin Fourcade (ur. 14 września 1988 w Céret) – francuski biathlonista, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii biathlonu pięciokrotny mistrz olimpijski, siedmiokrotny medalista olimpijski, trzynastokrotny mistrz świata, wielokrotny medalista mistrzostw świata, siedmiokrotny zwycięzca klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Wielokrotnie wygrywał zawody Pucharu Świata zarówno indywidualnie jak i w sztafecie. Ma starszego brata Simona, który też był biathlonistą.

Kariera 
Zadebiutował w biathlonie w rozgrywkach juniorskich w roku 2006. Starty w Pucharze Świata rozpoczął zawodami w Oslo w roku 2008 zajmując 61. miejsce w sprincie.

Na mistrzostwach świata juniorów w roku 2007 w Martello zajął 5. miejsce w biegu indywidualnym, 9 w sprincie, 9 w biegu pościgowym i 3 w sztafecie. Na mistrzostwach świata juniorów w roku 2008 w Ruhpolding zajął 8. miejsce w biegu indywidualnym, 11 w sprincie, 10 w biegu pościgowym oraz 5 w sztafecie.

Na mistrzostwach świata w roku 2009 w Pjongczangu zajął 13. miejsce w biegu indywidualnym, 18 w sprincie, 8 w biegu pościgowym, 15 w biegu masowym oraz 4 w sztafecie. Dwa lata później na mistrzostwach świata w Chanty-Mansyjsku zdobył złoty medal w biegu pościgowym, srebrny w sprincie oraz brązowy w sztafecie mieszanej.

Przełomowym w jego karierze okazał się sezon 2011/2012. Na przestrzeni całego sezonu pięciokrotnie wygrywał w zawodach PŚ. Na mistrzostwach świata w Ruhpolding wywalczył trzy złote medale: w sprincie, biegu pościgowym oraz biegu masowym. Oprócz tego wywalczył srebrny medal w sztafecie. Fourcade okazał się najlepszy w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Triumfował także w klasyfikacji sprintu oraz biegu pościgowego.

Rok później na mistrzostwach świata w Novym Meście zdobył złoty medal w biegu indywidualnym oraz srebrne medale w sprincie, biegu pościgowym, sztafecie mieszanej oraz sztafecie męskiej. W sezonie 2012/2013 Forucade dziesięciokrotnie zwyciężał w zawodach zaliczanych do klasyfikacji generalnej PŚ i okazał się najlepszy w klasyfikacji generalnej. Zdobył także wszystkie indywidualne małe kryształowe kule za zwycięstwa w klasyfikacjach poszczególnych konkurencji.

Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w 2014 r. zdobył złote medale w biegu pościgowym oraz w biegu indywidualnym. W biegu masowym zajął drugie miejsce, przegrywając ze złotym medalistą Norwegiem Emilem Hegle Svendsenem o ułamki sekundy. W sezonie Pucharu Świata edycji 2013/2014 wygrał 5 zawodów i po raz trzeci z rzędu zwyciężył w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Francuz triumfował także w klasyfikacji sprintu, klasyfikacji biegu na dochodzenie oraz biegu masowego.

W sierpniu 2014 r. media poinformowały o zachorowaniu przez Francuza na mononukleozę. Choroba przerwała treningi Fourcada oraz zrewidowała jego plany wobec zbliżającego się sezonu. Pierwotnie planował wystartować podczas mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Falun. Problemy zdrowotne wpłynęły na zmianę decyzji. W sezonie 2014/2015 Pucharu Świata Francuz wygrał 8 zawodów i ponownie był najlepszy w klasyfikacji generalnej. Zdobył także małą kryształową kulę za sprint i bieg pościgowy. Na mistrzostwach świata w Kontiolahti w 2015 roku zdobył złoty medal w biegu indywidualnym, srebrny w sztafecie mieszanej i brąz w sztafecie męskiej.

Sezon 2015/2016 Martin Fourcade rozpoczął od 21 miejsca w biegu indywidualnym. W następnych czterech startach odniósł trzy zwycięstwa, a raz był drugi. Do końca sezonu tylko dwa razy zajął miejsca poza czołową dziesiątka (28 w sprincie w Anterselvie oraz 40 w sprincie w Chanty-Mansyjsku). Podczas mistrzostw świata triumfował w trzech konkurencjach indywidualnych oraz sztafecie mieszanej. Oprócz tego zdobył srebrny medal w biegu masowym. Sezon zakończył na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej, wyprzedzając drugiego Johannesa Thingnesa Bø o 331 pkt. Fourcade zdobył także wszystkie małe kryształowe kule, za triumfy w klasyfikacjach poszczególnych konkurencji.

Fourcade wygrał starty inaugurujące sezon 2016/2017. Bardzo dobry bieg, przy dwóch niecelnych strzałach, pozwolił triumfować w biegu indywidualnym w Östersund. Podczas kolejnych startów w Szwecji Francuz wygrał bieg sprinterski oraz zajął trzecie miejsce w biegu na dochodzenie. 9 grudnia podczas biegu sprinterskiego w Pokljuce, Fourcade odniósł swoje pięćdziesiąte zwycięstwo w zawodach zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Świata. Jednocześnie był to pierwszy triumf w Słowenii.

Jest podoficerem Francuskich Sił Zbrojnych.

W 2013 nagrodzony medalem Holmenkollen.

Po sezonie 2019/2020 zakończył sportową karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Europy/IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Biegi narciarskie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Fourcade nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2015/2016

Przypisy

Bibliografia 
 

Francuscy biathloniści
Francuscy medaliści olimpijscy
Francuscy wojskowi
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Zdobywcy medalu Holmenkollen
Ludzie związani z Céret
Urodzeni w 1988